Enza Blundo – politica italiana
Paolo Blundo Canto – oboista e compositore italiano
Ruggero Blundo – vescovo cattolico italiano